Душман Давид Олександрович, (Давид Александрович Ду́шман; нар 1 квітня 1923, Данциг — пом 4 червня 2021, Мюнхен) — військовослужбовець Червоної армії .
 Душмани — Моджахеди Афганістану.

Див. також
 Душмань